Acme est un éditeur de texte multi-fenêtre et un shell pour le système d'exploitation Plan 9. Il a été conçu et réalisé par Rob Pike.

Fonction 

Acme diffère des autres environnements d'édition car il agit comme un serveur de fichiers 9P.

Acme permet également de lire les courriers électroniques et les news ou d'éditer des wiki grâce à wikifs. Ces applications sont implémentées comme des composants externes, qui interagissent avec Acme par le biais de son interface avec le système de fichiers.

Acme utilise le mouse chording, une fonctionnalité profondément intégrée dans Plan 9. Le mouse chording, ou mouse gesture est la faculté de reconnaître des mouvements particuliers de la souris. La conception de l'interface utilisateur de Acme a été influencée par l'interface graphique du système d'exploitation Oberon.

Acme supporte aussi les commandes de l'éditeur Sam.

La réécriture de Acme dans le langage Limbo fait partie de l'environnement du système d'exploitation Inferno.

Il existe un équivalent de Acme, appelé Wily, disponible pour les plates-formes UNIX, mais il est maintenant obsolète à cause d'un portage de Acme dans le cadre de Plan 9 from User Space (ou plan9port, il s'agit d'un portage de nombreuses applications et bibliothèques provenant de Plan 9 vers les systèmes UNIX).

Voir aussi

Articles connexes 

 sam, l'autre éditeur célèbre de Rob Pike et prédécesseur d'Acme ;
 Plan 9 from Bell Labs ;
 wmii, un gestionnaire de fenêtre, inspiré par Acme ;
 Plan 9 from User Space.

Lien externe 

  un portage UNIX de Acme.

Éditeur de texte
Logiciel libre sous licence GPL